Ghost Stories est un jeu de société coopératif sur plateau modulable.

Description 

Les joueurs jouent ensemble contre le plateau pour tenter de vaincre le seigneur des ténèbres Wu-Feng et son armée des morts, venus récupérer l'urne contenant les cendres du tyran déchu pour lui permettre de revenir à la vie. Tout au long de la partie, les fantômes apparaissent sans relâche, ne laissant aucun répit aux quatre moines taoïstes chargés de la défense du village. Heureusement, les pouvoirs mystiques des taoïstes et les habitants du village apportent leur aide aux joueurs pour leur permettre de venir à bout des terribles incarnations de Wu-Feng.

Ghost Stories est créé en 2008 par Antoine Bauza, illustré par Pierô et édité par Repos Production et Asmodée Éditions. Le jeu connaît à ce jour deux extensions et de multiples cartes promotionnelles et parodiques mettant en scène Chuck Norris ou encore Jean-Claude Van Damme en incarnations de Wu-Feng.

Système de jeu 

Le plateau est composé de neuf tuiles villages et de quatre plateaux représentants les abords du village et arborant la couleur d'un des moines taoïstes (bleu pour la rivière, vert pour la forêt, rouge pour les montagnes et jaune pour les marais). Chacun de ces plateaux peut accueillir trois fantômes, représente un joueur et le pouvoir lié à ce joueur. Une pioche de 49 cartes monstres est constituée : 45 fantômes classiques et 4 incarnations de Wu-Feng, choisies au hasard parmi dix, sorte de Boss du jeu. Ces incarnations sont placées de manière à apparaître dès que dix cartes monstres ont été jouées.

Dans une partie de Ghost Stories, le mal (phase Yin) joue toujours avant le bien (phase Yang).
 Phase Yin

À chaque début de tour d'un joueur, le mal joue le premier. On fait apparaître un monstre.
 Phase Yang
Les taoïstes peuvent se déplacer, essayer de venir à bout d'un fantôme grâce aux dés, faire appel à leur pouvoir, utiliser divers artefacts ou demander de l'aide aux villageois.

Jeu de société
Jeu à thème fantastique